Ritchie
Condado de Ritchie
Fort Ritchie

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos